Jan Mostaert (vers 1474-1552), peintre hollandais, parent des jumeaux Gillis Mostaert et Frans Mostaert.
 Frans Mostaert (1528-1560), peintre flamand contemporain de Pieter Brueghel l'Ancien, jumeau de Gillis.
 Gillis Mostaert (1528-1598), peintre flamand, jumeau de Frans.

 Antoine Mostaert (1881-1971), missionnaire, orientaliste, mongoliste et philologue belge.
 Camiel Mostaert (1857-1941), homme politique belge, membre du parti ouvrier belge.